Franz Windhager ist der Name folgender Personen:

* Franz Windhager (Maler) (1879–1959), österreichischer Maler
 Franz Windhager (Architekt) (1906–1993), österreichischer Architekt